Антонио Мартинез има више значења:

 Антонио Мартинез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Антонио Мартинез (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Антонио Мартинез (атлетичар), атлетичар Шпаније рођен 18.9.1990. године